The Dakotas bezeichnet:

 die beiden US-Bundesstaaten North Dakota und South Dakota
 eine britische Band, siehe Billy J. Kramer & the Dakotas
 eine US-amerikanische Fernsehserie, siehe The Dakotas (Fernsehserie)